Freystadtl bezeichnet

 Freystadtl, deutscher Name für die Stadt Fryšták in Tschechien

Freystadtl ist der Name von

 Alois Freystadtl (1856–1932), ungarischer Kunst- und Glasmaler